Wipf ist der Familienname folgender Personen:
Andreas Wipf (* 1954), Deutscher Physiker
 David D. Wipf (1872–1919), US-amerikanischer Bankier, Großgrundbesitzer und Politiker
 Edwin Wipf (1877–1966), Schweizer Architekt
 Eugen Wipf (1916–1948), Schweizer Funktionshäftling im SS-Sonderlager Hinzert
 Eva Wipf  (1929–1978), Schweizer surrealistische Malerin und Objektkünstlerin
 Hermann Wipf-Walser (1893–1953), Schweizer Wasserbauingenieur
 Jacques Wipf, eigentlich Johann Jakob Wipf (1888–1947), Schweizer Architekt
 Johann Jakob Wipf (1856–1931), Schweizer Architekt
 Louis Wipf (1910–1998), französischer Produktionsleiter und Filmproduzent
 Sonja Wipf (* 1973), Schweizer Klimawissenschaftlerin
 Thomas Wipf (* 1946), Schweizer evangelischer Pfarrer und Theologe; seit 2006 Präsident der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa GEKE 
 Ursula Hafner-Wipf (* 1949), Schweizer Politikerin (SP)

Siehe auch:
 Wipf Holding